
Termin -{UUA}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Bugulma aerodrum, IATA kod
 Ukrajinska ustanička armija